Le rocksteady est un genre musical jamaïcain.
Rock Steady est une chanson d'Aretha Franklin.
Rock Steady est un album de No Doubt.
Rocksteady Studios, société de développement de jeux vidéo britannique.
Rocksteady est un personnage de la franchise Tortues Ninja.